Cuvântul ghiveci se poate referi la:

  Ghiveci (vas), vas având destinația de a menține plante vii într-un mediu asemănător celui natural în care cresc, confecționat adesea din pământ ars sau ceramică; 
  Ghiveci (mâncare), gen de mâncare care utilizează multe legume în prepararea sa.

Vezi și 
Vas